Toto je seznam států USA podle hustoty zalidnění.

Seznam států USA podle hustoty zalidnění 

Demografie USA
Hustota zalidnění